Jean Capelle (1913-1977), avocat et joueur de football belge, international.
 Jean Capelle (1919-1983), fonctionnaire français, fondateur de l'INSA.